Mistrzostwa Ameryki w Piłce Ręcznej Kobiet 2017 – czternaste mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbędzie się w dniach 18–25 czerwca 2017 roku w położonym w aglomeracji Buenos Aires mieście Villa Ballester. Tytułu zdobytego w 2015 roku broniła reprezentacja Brazylii. Mistrzostwa będą jednocześnie eliminacjami do MŚ 2017.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły Argentyna i Brazylia, te zespoły triumfowały też w swoich półfinałach. W finale lepsze okazały się Brazylijki zdobywając tym samym czwarty tytuł z rzędu, a dziesiąty ogółem, brąz zdobyły zaś Paragwajki – medaliści zawodów uzyskali też awans na MŚ 2017. Najwięcej bramek w turnieju zdobyła reprezentantka Paragwaju Sabrina Fiore Canata.

Informacje ogólne 
Kanada otrzymała prawa do organizacji turnieju na kongresie PATHF pod koniec lipca 2016 roku, jednocześnie jako rezerwową lokalizację wskazano Argentynę. Początkowe plany wskazywały na Edmonton czy Montreal, następnie na gospodarza wyznaczono jednak Toronto. Z powodów finansowych Kanada w marcu 2017 roku wycofała się z organizacji zawodów i prawa te ostatecznie przejęła Argentyna, a krajowy związek do tej roli wyznaczył miasto Villa Ballester.

Ramowy harmonogram rozgrywek opublikowano 16 maja 2017 roku, a szczegółowy na początku czerwca tegoż roku. Reprezentacje rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach dwóch pięciozespołowych grup, dwie najlepsze z każdej z nich awansowały do półfinałów, a stawką turnieju prócz medali były także trzy miejsca w turnieju finałowym Mistrzostw Świata 2017.

Zawody rozegrano w hali SAG de Villa Ballester, na którą zostały przygotowane dwa rodzaje wejściówek – za 100 i 200 peso. Składy zespołów.

Kwalifikacje 
Jedno miejsce otrzymał zwycięzca turnieju w Ameryce Środkowej – w Nikaragui niepokonane okazały się reprezentantki Gwatemali.

Na przełomie marca i kwietnia 2017 roku odbyły się północnoamerykańskie kwalifikacje, a z czterech uczestniczących zespołów awansu nie uzyskała jedynie Grenlandia.

Ameryka Północna i Karaiby

Ameryka Środkowa

Losowanie 
Losowanie grup odbyło się 13 maja 2017 roku, a przed nim zespoły zostały podzielone na pięć koszyków.

Uczestnicy 
W wyniku losowania powstały dwie grupy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecz o miejsca 9–10

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Panamerykańska Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej
2017 w piłce ręcznej
2017 w Argentynie
Piłka ręczna w Argentynie